Хутарев — фамилия. Известные носители:
 
 Хутарев, Диомид Митрофанович (1816—1897) — российский предприниматель и фабрикант, купец первой гильдии, основатель Городенковской суконной фабрики (впоследствии фабрика «Пролетарий»). 
 Хутарев, Дмитрий Диомидович (1857—1916) — российский предприниматель, общественный деятель, сын Д. М. Хутарева.